Agogô – strumento musicale
Agogo – centro abitato del Ghana
Agogo – album dei KMFDM del 1998
Junior Agogo – calciatore ghanese

Pagine correlate 
 A Go Go